Pawlenko oder Pavlenko ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Pavlenko (* 1963), deutsch-russischer Illustrator und Trickfilmzeichner
 Anatolij Pawlenko (* 1940), Präsident der Nationalen Wirtschaftsuniversität Kiew
 Dmitri Wladimirowitsch Pawlenko (* 1991), russischer Handballspieler
 Jurij Pawlenko (* 1975), ukrainischer Politiker
 Kateryna Pawlenko (* 1988), ukrainische Sängerin und Komponistin
 Mychajlo Omeljanowytsch-Pawlenko (1878–1952), ukrainischer und polnischer Militärführer
 Nikolai Iwanowitsch Pawlenko (1916–2016), sowjetischer Historiker
 Oleksij Pawlenko (* 1977), ukrainischer Politiker
 Pawel Pawlowitsch Pawlenko (1902–1993), russischer Schauspieler
 Pjotr Andrejewitsch Pawlenko (1899–1951), russischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Wiktor Nikolajewitsch Pawlenko (* 1962), russischer Politiker
 Wladimir Wiktorovitsch Pawlenko (* 1962), KGB-Offizier, Militär der „Volksrepublik Donezk“